Bartoli är ett italienskt efternamn, som bland annat bärs av:

 Adolfo Bartoli, flera personer
 Adolfo Bartoli (fysiker) (1851–1896), italiensk fysiker
 Adolfo Bartoli (litteraturhistoriker) (1833–1894), italiensk litteraturhistoriker
 Cecilia Bartoli (född 1966), italiensk mezzosopran
 Daniello Bartoli (1608–1685), italiensk jesuit och skriftställare
 Marion Bartoli (född 1984), fransk tennisspelare
 Matteo Bartoli (1873–1946), italiensk språkforskare
 Michele Bartoli (född 1970), italiensk tävlingscyklist
 Pietro Santi Bartoli (1635–1700), italiensk målare och kopparstickare

Italienska efternamn